Rum, RUM  o rum puede referirse a:
 Rum, municipio de Austria.
 Rùm, isla de las Hébridas Interiores, en Escocia.
 rūm, designación de los romanos desde el árabe.
 Nombre popular, en Guatemala, del  jocote.
 Rumania, cod-nombre de Rumania ala RUM.
 RUM - código aeroportual IATA del aeroporto civile de Rumjartar (Nepal); o
 Sultanato de Rum, sultanato turco gobernado por la dinastía selyúcida situado en Anatolia,  desde 1077 a 1307.